Uti vår hage kan syfta på:
 Uti vår hage – en svensk folkvisa
 Uti vår hage (tecknad serie) – en svensk tecknad serie
 Uti vår hage (norsk TV-serie) – en norsk TV-serie (NRK1 2003 + 2008)
 Uti vår hage (album) – ett musikalbum